Mark "Chase" Marshall foi guitarrista das bandas de speed metal Savage Grace e Agent Steel, ambas de Los Angeles.

Antes de entrar para o Savage Grace, juntou-se ao vocalista brasileiro John Cyriis e o baterista Chuck Profus, criadores do Agent Steel, além do guitarrista Sill Simmons e o baixista George Robb, em 1984.

Participou de 1985 a 1988 do Savage Grace, até o fim de suas atividades.

Referências gerais 
 
 

Músicos dos Estados Unidos